Schönberg je priimek več ljudi:
 Caspar von Schönberg, nemško ime francoskega generala Gasparda Schomberga (1540-1599);
 Arnold Schönberg, avstrijski skladatelj, teoretik in pedagog (1874-1951).